

Aziende
 Carrozzeria Alessio – carrozzeria italiana

Geografia
 Alessio – città dell'Albania
 Distretto di Alessio – distretto dell'Albania
 Prefettura di Alessio – prefettura dell'Albania

Onomastica
 Alessio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Alessio – cantautore italiano
 Alessio – cardinale italiano del XII secolo
 Alessio –  arcivescovo ortodosso e metropolita di Mosca russo del XIV secolo
 Alberto Alessio – matematico italiano
 Angelo Alessio – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Antonio Alessio – ingegnere aeronautico italiano
 Francesco Sofia Alessio – poeta italiano
 Franco Alessio – storico della filosofia italiano
 Giovanni Alessio – linguista e docente italiano
 Giovanni Alessio – politico italiano
 Giulio Alessio – economista e politico italiano
 Simone Alessio – taekwondoka italiano

Religione
 Diocesi di Alessio – diocesi della Chiesa cattolica

Sport
 Alessio-Bianchi – squadra ciclistica italiana

Pagine correlate
Alessio I
Alessio II
Alessio III
Alessio IV
Sant'Alessio

Altri progetti